Stainhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Philipp Stainhauser von Treuberg (1719–1799), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Maximilian Stainhauser († 1620), Salzburger Unternehmer und Bürgermeister der Stadt Salzburg